Javier Arturo Rosas Almaral (Ciudad Obregón, Sonora, 10 de enero de 1992), conocido simplemente como Javier Rosas, es un cantante, compositor de música regional mexicana especializado en los estilos de norteño estilo Pacífico, banda sinaloense, norteño-banda, y sierreño-banda. Ha grabado estilos de canciones cómo rancheras y baladas, pero es especialmente famoso por sus corridos.

Carrera musical 
Rosas inició su carrera musical a los 19 años y no dudó en inclinarse por el norteño.
 "En el carro escuchaba música norteña y muchos grupos de Culiacán, cuando escribía un tema la primera orientación que se me dio fue eso", dijo el músico.
quien en su última producción incluye varios temas de su autoría a ritmo de tuba norteña, además de un cóver del grupo La Leyenda y una composición de El Compa Chente, del grupo Traviesoz de la Sierra.

Intento de asesinato 
Javier Rosas fue atacado con armas de alto poder la mañana del 22 de marzo de 2015 junto con otras tres personas más. El intérprete de “En la Sierra y la Ciudad”, ofreció un concierto en Culiacán, Sinaloa donde resultó gravemente herido. Mientras que dos más, identificados como Alonso Antonio Lizárraga Hermosillo, de 25 años, originario de Cajeme, Sonora; e Iván Almaral Zamudio, de 22, de Culiacán, quedaron sin vida.  Rosas recibió más de 20 balazos entre ellos en el tórax y en una de sus piernas, presuntamente por haber tenido una relación amorosa con una novia de Iván Archivaldo Guzmán.

Discografía

Álbumes de estudio 
2011 Abriendo camino
2012 Me A Tratado Bien La Vida
 2014 Llegué para quedarme
 2015 Otro golpe
 2016 Mas vivo que en vivo
 2017 Hecho en México (Released: 7 de abril de 2017)
 2018 La Ley De La Selva (Released: 21 de septiembre de 2018)
 2020 Mas vivo que en vivo vol 2

Referencias

Enlaces externos 
 Javier Rosas en Allmusic
 Javier Rosas  en Vevo

Cantantes masculinos de México
Cantantes con vídeos musicales certificados por Vevo